Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der italienischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Italien bestritt das erste offizielle Test Match am 20. Mai 1929 gegen Spanien.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1929–1949

1951–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
Eine Reihe von Spielen werden von der Federazione Italiana Rugby nicht als offizielle Test Matches geführt. Dazu gehören insbesondere Begegnungen mit Frankreich im Rahmen der Rugby-Europameisterschaften (Frankreich bestritt diese Spiele jeweils mit einem Reserveteam und nicht mit der eigentlichen Nationalmannschaft).

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Federazione Italiana Rugby (italienisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net
 Spiele der italienischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Italien)
Italien